Pulau Anyer kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Anyer (ö i Indonesien), Jakarta, 
 Anyer, ö, Kalimantan Selatan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar